Фред Уэлдон (; 1 ноября 1869, Лэнгли-Грин — 13 января 1924, Вустер) — английский футболист, игравший на позиции нападающего, в частности за клубы «Смолл Хит» и «Астон Вилла», а также за национальную сборную Англии. Также известен как игрок в крикет.

Трёхкратный чемпион Англии, обладатель Кубка Англии.

Клубная карьера 
Во взрослом футболе дебютировал в 1890 году выступлениями за команду «Смолл Хит» (которая впоследствии трансформировалась в «Бирмингем Сити»). Защищал её цвета в соревнованиях Футбольного альянса, а с сезона 1892/93 годов в соревнованиях футбольной лиги, где бирмингемцы сразу выиграли второй дивизион, однако не повысились в классе, уступив в переходном мачте. Уже в следующем сезоне, во многом благодаря результативности Уэлдона, «Смолл Хит» повысился в классе и перебрался в первый дивизион. Всего за эту команду забил 65 голов в 109 играх английского первенства.

В 1896 году «Смолл Хит» потерял место в первом дивизионе и согласовал переход одного из своих основных нападающих за 350 фунтов в другой бирмингемский клуб, «Астон Виллу», который в то время был действующим чемпионом Англии. Уэлдон отыграл за «Виллу» четыре сезона, в течение которых команда трижды становилась лучшей в Футбольной лиге. Единственный раз, когда Уэлдон не стал чемпионом Англии, играя за «Астон Виллу», в сезоне 1897/98 годов, ему покорилось другое достижение — с 21 забитым голом он стал лучшим бомбардиром Первого дивизиона.

В 1900 году перешёл за 100 фунтов в клуб «Вест Бромвич Альбион», став первым в истории игроком, выступавшим за все три основные футбольные команды «большого Бирмингема». В составе «Альбион» провёл лишь один сезон, по результатам которого команда выбыла из Первого дивизиона.

Впоследствии с 1901 по 1904 год играл в составе клубов «Куинз Парк Рейнджерс» и «Портсмут», а завершил игровую карьеру в «Вустер Сити», за который выступал на протяжении 1904—1906 годов.

Карьера в сборной 
В 1897 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Англии. В течение карьеры в национальной команде, которая длилась 2 года, провёл 4 матча, забив 6 голов, из них 3 было забито 20 февраля 1897 года в матче против сборной Ирландии и еще три по ходу Домашнего чемпионата Великобритании 1898 года, на котором он стал лучшим бомбардиром.

Умер 13 января 1924 года на 55-м году жизни.

Титулы и достижения

Командные 
«Астон Вилла»
 Чемпион Англии (3): 1896/97, 1898/99, 1899/00
 Обладатель Кубка Англии по футболу: 1896/97

Личные 
 Лучший бомбардир Футбольной лиги Англии: 1897/98

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте Spartacus-educational.com
 Профиль футболиста на сайте avfchistory.co.uk

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Вустер Сити»
Игроки ФК «Портсмут»
Игроки ФК «Куинз Парк Рейнджерс»
Игроки ФК «Вест Бромвич Альбион»
Игроки ФК «Астон Вилла»
Игроки ФК «Бирмингем Сити»
Крикетчики Англии